Le mot compound a différentes significations :
 Compound désigne souvent une locomotive compound.

 En urbanisme, un compound est un quartier résidentiel sécurisé (en particulier dans des pays ayant connu ou connaissant une guerre civile), pourvu de villas spacieuses mais aussi de supermarchés et d'installations à usage collectif (terrains de sport, écoles...). Ce concept, très prisé des Américains, se développe également dans certains pays émergents.
 En plasturgie notamment, un compound est un  matériau composite sans structure plane prêt pour la mise en forme (formulation complète). Ce semifini peut contenir des charges, renforts, plastifiants et additifs prémélangés à une matrice. Voir aussi Préimprégné et Granulé plastique.
 Un Compound est un produit abrasif pour faire du polissage pour l'automobile, le diamant, le verre.
 En archerie, le Compound désigne un arc à poulies.
 Compound est le titre d'un album de Toby Goodshank sorti en 2002.
 En Afrique du Sud, à partir de la fin du  et durant l'apartheid, les Compounds étaient des sortes de logements-ghettos hébergeant uniquement des travailleurs migrants masculins travaillant dans les mines de diamants de Kimberley (à partir de 1885), puis dans les mines d'or  qui ont imité ce système. Ils ont été notamment étudiés et dénoncés par l’anthropologue presbytérien suisse Henri Junod. Sont ensuite apparues des "auberges de même sexe".